Hinterauer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Hinterauer (1900–1929), österreichischer Alpinist und nordischer Schisportler
 Werner Hinterauer (1917–2013), österreichischer Jurist und Höchstrichter am VwGH und VfGH